Чемпионат Бразилии по футболу — футбольное соревнование клубных команд в Бразилии.

Делится на:
 Чемпионат Бразилии по футболу (Серия A) — соревнование ведущих клубов Бразилии, в котором выявляется чемпион Бразилии.
 Чемпионат Бразилии по футболу (Серия B) — футбольный турнир в Бразилии, занимающий в системе лиг страны второе место после высшего дивизиона — Серии A.
 Чемпионат Бразилии по футболу (Серия C) — третий дивизион в структуре бразильского клубного чемпионата по футболу.
 Чемпионат Бразилии по футболу (Серия D) — футбольный турнир в Бразилии, занимающий в системе лиг страны четвёртое место после Серий A, B и C.

См. также 
 Система футбольных лиг Бразилии